Aline Issermann (1948-), est une réalisatrice française.
 Dominique Issermann (1947-), est une photographe française.
Patronyme germanique